L'Aldosa de Canillo – villaggio di Andorra nella Parrocchia di Canillo
L'Aldosa de la Massana – villaggio di Andorra nella Parrocchia di La Massana